Никола́й Арсе́ньевич Жеребцо́в (1807—1868) — российский чиновник и литератор, по профессии  путей сообщения, .

Биография

Сын ротмистра Арсения Александровича Жеребцова и Прасковьи Николаевны Толстой (1789—1867), шурин пушкинского приятеля Никиты Всеволожского. Его племянница Н. П. Нечаева — жена мариниста Алексея Боголюбова.

Окончил . Произведён в прапорщики (1823), подпоручики (1824), поручики (1825) Корпуса инженеров путей сообщения. Исправляющий должность вице-директора 3-го Департамента государственных имуществ (1841). Произведён в статские советники (1843). Вице-директор 3-го Департамента государственных имуществ (1843). Виленский гражданский губернатор (1844—1846). Купил усадьбу Алтуфьево под Москвой (1849). Был одним из основателей в Самаре пароходства «Меркурий» (1849, позже «Кавказ и Меркурий», одно из трех крупнейших пароходств на Волге). Произведён в действительные статские советники (6.12.1849). Член совета Министра Внутренних Дел (на 20.12.1850). В отставке с 1852. Почётный вольный общник Академии художеств (1857), скульптор-любитель. Член Императорского вольного экономического общества (1857).

Писатель. Славянофил. Автор работ «О распространении знаний в России» (1848), «О двух современных экономических вопросах» (1849), «Хозяйственные заметки об Англии и Шотландии» (1862). Автор труда «Histoire de la Civilisation en Russie» («История цивилизации в России») (Париж, на французском языке, 1858). «История цивилизации в России» вызвала две известные критические статьи Н. А. Добролюбова.

Награды: Орден св. Владимира 4 ст. с бантом (1831), Польский знак отличия Военного Достоинства 4 ст. (1831), Ордена св. Станислава 2 ст. (1839) и св. Анны 2 ст. с Императорской короной (1847), знак отличия XV лет беспорочной службы (1847).

Выйдя в отставку, основательно перестроил принадлежавшую ему подмосковную усадьбу Алтуфьево. Похоронен в Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Литературная деятельность 
В 1858 г. в Париже была опубликована его «История русской цивилизации» (Histoire de la Civilisation en Russie), которая вызвала немало толков. Это славянофильское сочинение спровоцировало две известные критические статьи Добролюбова.

По мнению Жеребцова, Пётр Великий повредил развитию народа и государства заимствованием западноевропейских порядков, и лишь  по прошествии значительного периода времени России удалось ослабить вредное влияние Запада. Книга Жеребцова была издана на французском языке, с целью дать иностранцам возможность ближе ознакомиться с историей, нравами, просвещением и законодательством России.

Жеребцов написал также: «О распространении знаний в России» (1848), «О двух современных экономических вопросах» (1849), «Хозяйственные заметки об Англии и Шотландии» (1862) и несколько французских политических брошюр.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1807 году
Умершие в 1868 году
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Писатели России XIX века
Русские писатели XIX века
Инженеры Российской империи
Виленские губернаторы
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Николай Арсентьевич
Члены Русского географического общества до 1917 года